Дже́йсон Мэ́ттью Смит (; род. 2 ноября 1973, Калгари, Альберта, Канада) — канадский хоккеист, защитник. Смит провел в Национальной хоккейной лиге 15 сезонов с 1993 по 2009 год, выступая за клубы НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз», «Торонто Мейпл Лифс», «Эдмонтон Ойлерз», «Филадельфия Флайерз» и «Оттава Сенаторз».

Биография

Игровая карьера 
Смит был задрафтован в первом раунде драфта НХЛ 1992 года клубом НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз». Он дебютировал в НХЛ в сезоне 1993-94, хотя и провел часть сезона в клубе АХЛ «Олбани Ривер Рэтс». Бо́льшую часть следующего сезона он пропустил из-за травмы колена, но к концу сезона поправился и отправился в «Олбани», в составе которой выиграл Кубок Колдера в 1995 году. После этого Смит смог закрепиться в составе «Нью-Джерси», за который выступал до 1997 года, после чего был обменян в «Торонто Мейпл Лифс». Сделка состоялась 25 февраля 1997 года. Смит вместе со Стивом Салливаном (плюс права на ) отправлялись в «Торонто», а «Нью-Джерси» получал Дуга Гилмора,  и право выбора в четвёртом раунде драфта 1999 года.

В «Торонто» Смит провел три сезона, а в 1999 году был обменян в «Эдмонтон Ойлерз». Когда капитана «Ойлерз» Дуга Уэйта обменяли в «Сент-Луис Блюз», капитанскую нашивку получил отличавшийся лидерскими качествами Смит. Он носил её вплоть до 2007 года, сравнявшись с легендарным Уэйном Гретцки по количеству сезонов в роли капитана «Эдмонтона».

Смит был капитаном «Ойлерз» в плей-офф 2006 года, где «Эдмонтон» неожиданно добрался до финала, где встретился с такой же «тёмной лошадкой» — «Каролина Харрикейнз». «Эдмонтон» уступил в изнурительной семиматчевой серии. В плей-офф Смит набрал 5 очков (1 гол + 4 голевые передачи).

1 июля 2007 года генеральный менеджер «Эдмонтона» Кевин Лоу обменял Смита наряду с нападающим Джеффри Лупулом в «Филадельфия Флайерз» на Йони Питкянена, Джеффа Сэндерсона и право выбора в третьем раунде драфта 2009 года.

В своем единственном сезоне в «Филадельфии» Смит исполнял обязанности капитана и помог команде дойти до финала Восточной конференции. Несмотря на поражение в серии от «Питтсбург Пингвинз», обновленная команда «Филадельфии» смогла показать отличный результат после провала в предыдущем сезоне, в том числе и благодаря Смиту и его лидерским качествам.

Статистика

См. также 
 Капитан (хоккей с шайбой)
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Игроки «Реджайна Пэтс»
Игроки «Олбани Ривер Рэтс»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Оттава Сенаторз»